La Panza es Primero puede referirse a esto:

 La Panza es Primero, libro sobre la comida mexicana de Rius.
 La Panza es Primero, canción del año 2009 de Ariel Rot.